S-Serie steht für:

 Moto Guzzi S-Serie, Motorradbaureihe

Automodelle:
 Bedford S-Serie, Lkw-Modell
 Chevrolet S-Serie, Pick-up-Baureihe
 DeSoto S-Serie, PKW-Baureihe
 Dodge S-Serie, Automodell, siehe Dodge Senior
 TVR S-Serie, Automodell

Siehe auch:
 Saturn S-Series, Automodell
 S-Klasse
 S-Reihe
 S-Type

Abkürzung